Nicosia (Cyprus), de hoofdstad van Cyprus
 Nicosia (district), een district van Cyprus met als hoofdplaats Nicosia
 Nicosia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Enna (regio Sicilië)